Carlisle Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carlisle Historic District (Kentucky), in Kentucky, NRHP-ID 89001599
 Carlisle Historic District (Pennsylvania), in Pennsylvania, NRHP-ID 79002214